Агасси — фамилия. Известные носители:

 Агасси, Андре (, род. 1970) — американский теннисист, первая ракетка мира в 1995—2000 годах.
 Агасси, Джозеф (; 1927—2023) — израильский учёный в области логики, методологии, философии.
 Агасси, Майк (Эмануэль) (; 1930—2021) — иранский боксёр, участник двух Олимпиад, отец Андре Агасси.